XL est l'abréviation de :
 Extra Large (grande taille) qui désigne la taille d'un vêtement.

XL peut aussi faire référence à :
 40 (quarante) en chiffres romains.
 XL, un langage de programmation.
 XL, un langage de programmation XML.
 XL Le Magazine, ancien magazine mensuel français pour adolescents.
 XL Recordings, label de musique indépendant.
 XL Leisure Group
 XL Airways France (anciennement Star Airlines), compagnie aérienne française.
 XL Airways Germany, compagnie aérienne allemande.
 XL Airways UK, compagnie aérienne britannique.